Chaque femme est un roman est un roman  écrit par Alexandre Jardin paru en 2008.

Cet ouvrage est le dernier d'une trilogie autobiographique de l'auteur, commencée par Le Zubial (consacré à son père) paru en 1997 et suivie du Roman des Jardin (consacré à ses ancêtres) paru en 2007.

Présentation 
Ce roman rend grâce aux femmes qui ont fait son éducation. Il se compose de chapitres courts comprenant chacun un portrait haut en couleur d'une femme qui a marqué sa vie.

Il nous parle des femmes qu’il a croisées, sans être lourd, pas de règlements de compte, mais des rencontres avec une lectrice, une juge, une professeur, une amie, une banquière, une paparazzi etc. Bref des femmes extraordinaires, des femmes salées, épicées, savoureuses.

Une succession de portraits touchants, une galerie de femmes idéalisées, fantasmées, réinventées. On y rencontre son extravagante mère, une belle japonaise Hatsuyo qui lui offre d'emblée ses charmes en le prenant pour Daniel Pennac, Denise et son côté assistante sociale, toujours prête à faire le bien. Un mélange d'autobiographie et d'imagination pour celles qui sont ses « professeures de métamorphoses ».

Bibliographie 
 Chaque femme est un roman , 2008, aux Éditions Grasset, 

Roman d'Alexandre Jardin
Roman français paru en 2008
Roman autobiographique français
Roman se déroulant au XXe siècle